Lista tomów serii Detektyw Conan (1–30)
 Lista tomów serii Detektyw Conan (31–60)
 Lista tomów serii Detektyw Conan (61–90)